Masashi Ōtani ist der Name folgender Personen:

* Masashi Ōtani (Fußballspieler, 1983) (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Masashi Ōtani (Fußballspieler, 1994) (* 1994), japanischer Fußballspieler